Вальфруаку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на схід від Парижа, 105 км на південь від Меца, 27 км на захід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 106 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 262,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вальфруакур на сайті французького Національного інституту географії
 Вальфруакур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вальфруакур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези